Luis de Saboya (en italiano: Ludovico, 5 de junio de 1436 o 1 de abril de 1437 - agosto de 1482) fue rey de Chipre, reinando junto con y en el derecho de su esposa, la reina Carlota de Chipre. Él era el segundo hijo y homónimo del duque Luis de Saboya, y su esposa Ana de Lusignan, hija del rey Jano de Chipre. Nació en Ginebra.

Biografía

Origen 
Luis fue el segundo hijo de Louis I de Saboya, segundo Duque de Saboya, príncipe de Piamonte , Conde de Aosta y Maurienne, y Ana de Lusignan o Chipre, hija de Jano, rey de Chipre y el rey Titular de Jerusalén y de Armenia. Ana de Lusignan tuvo como hermano el futuro rey Juan II. Luis nació en junio de 1441, en Ginebra.

Su hermano mayor, Amadeo, el futuro duque Amadeo IX, obtiene de su padre las tierras de Piamonte, mientras que él se convierte en el conde apanagista de Ginebra. Sin embargo, este último realmente no tiene ningún poder sobre el antiguo condado de Ginebra.

Compromiso con la hija del rey de Escocia 
El duque Amadeo VIII planea alianzas con las grandes casas reales de Europa. Luis se dedica a un contrato de matrimonio, la legación del Duque de Saboya, en Stirling, la capital del reino de Escocia, en diciembre de 1444 Anabella, hija del rey Jacobo I de Escocia, hijo de Roberto III de Escocia . En su obra, Samuel Guichenon consideró como padre a Roberto III. Los dos príncipes tienen ocho años. Anabella de Escocia parte para Saboya el año siguiente .

El séquito de la princesa, acompañado por los embajadores del Duque llegó a Saboya en septiembre de 1445, después de un accidentado viaje de 86 días. Muchos gastos se efectuaron para su casa, a pesar del hecho de que no es el heredero del reino de Escocia, o el futuro duquesa de Saboya. El matrimonio, sin embargo, no se consuma. El rey de Francia, Carlos VII, no es favorable a esta alianza y envió varias embajadas para evitarlo. Las promesas se rompen y comienzan unas negociaciones en Gannat en la presencia del rey de Francia con representantes del Duque de Saboya y del rey de Escocia. El duque tiene que pagar 25.000 coronas de daños.El hermano de Anabella, Jacobo II, rey de Escocia, el 7 de mayo de 1456, después de largas negociaciones, aceptó y ratificó el tratado. Finalmente, en 1458, por razones políticas, su matrimonio fue anulado e inválido.

La princesa permanecerá once años en la corte de Saboya. Al regresar a Escocia, se casó con George Gordon (1440 / 41-1501), conde de Huntly.

Matrimonio con Carlota de Chipre 

En 1459, el duque de Saboya envía una embajada al rey de Chipre para negociar el matrimonio con la más joven de la Casa de Saboya. Juan II de Chipre no tiene un descendiente varón, excepto un bastardo, Jacobo. Su hija mayor, Carlota de Lusignan, princesa de Antioquía, heredera del reino, esta viuda de su primer matrimonio con Juan de Coímbra, noble portugués, muerto en 1457. La unión entre los dos primos hermanos está prevista. De hecho, los padres de los dos jóvenes príncipes son hermanos.

La boda se lleva a cabo el 7 de octubre. La princesa de Antioquía se convirtió en "Reina de Jerusalén, Chipre y Armenia" ve su título disputado por su hermano consanguíneo ilegítimo, Jacobo. Este último se refugió bajo el amparo de Sayf al-Din Inal, sultán mameluco de Egipto, y solicita su intervención para tomar posesión del título. La isla de Chipre es ocupada por las tropas del Sultan en septiembre de 1460, Jacobo se apodera del trono bajo el nombre de Jacobo II de Chipre. Luis se refugió en la fortaleza de Cérines (Kyrenia), que es sometida a un asedio de tres años.

El sueño de la Casa de Saboya de llevar la corona real es efímero. El historiador de la Casa de Saboya, Samuel Guichenon, dice que Luis no puede hacer frente a "su propia desgracia, la traición de alleados, la opresión tiránica de un bastardo y los brazos de un rey bárbaro". El historiador, exembajador de Francia, luego de la Orden de Malta, Claude Petiet lo juzga severamente como "incapaz".

Muerte 
Luis intentó recuperar su antiguo título de heredera del conde de Ginebra, la muerte de su padre en 1466. Su hermano menor, Jano, que obtiene el privilegio en 1460, sin embargo, tiene éxito y se convierte en gobernante de este feudo.

Luis murió en abril de 1482 en el castillo-monasterio de Ripaille cerca de Thonon-les-Bains en Francia, donde está enterrado.

Referencias

Bibliografía 
 Gullino, Giuseppe: Ludovico di Savoia, re di Cipro, En: Enciclopedia Italiana, Roma, 2007

Príncipes de la casa Saboya
Reyes de Chipre del siglo XV
Reyes de Armenia
Nacidos en Ginebra